Илья́ Влади́мирович Кузнецов:

 Кузнецов, Илья Владимирович (род. 1976) — российский артист балета.
 Кузнецов, Илья Владимирович (род. 1976) — российский композитор, хормейстер.